Соучек () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Соучек, Томаш (род. 1995) — чешский футболист, полузащитник.
 Соучек, Энди (род. 1985) — испанский автогонщик.